Pelosilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Convolvulus lineatus;
 el nombre común de la planta Parietaria judaica;
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata;
 el nombre común de la planta Plantago major; o
 el nombre común de la planta '''''Taraxacum officinale.